Азарх (вариант Азархин) — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Азарх, Борис Абрамович (1879—1953) — советский учёный в области текстильной промышленности, хозяйственный деятель.
 Азарх, Вадим Семёнович (род. 1974) — эстрадный певец.
 Азарх, Давид Наумович — советский учёный в области прикладной гидравлики и насосостроения.
 Азарх, Зинаида Матвеевна (Азарх-Цукерман; 1917—2004) — советский физик.
 Азарх, Исаак Хаимович (1896—1918) — комбриг Курской бригады Железной дивизии, участник Гражданской войны.
 Азарх, Лана Александровна (1922—2014) — советский художник, художник-постановщик мультипликационного кино.
 
 Азарх, Михаил Авраамович (1929—1992) — советский учёный-экономист, мастер спорта, коллекционер значков по туризму и альпинизму, племянник Р. М. Азарх.
 Азарх, Моисей Рафаилович (1895—?) — советский учёный-экономист.
 Азарх, Раиса Моисеевна (1897—1971) — советский медик, писательница, участница Октябрьской революции, гражданской, финской и Великой Отечественной войн, войны в Испании (1936).
 Азарх, Юлия Семёновна (1929—?) — советский и российский лингвист, специалист в области диалектологии и исторической морфологии русского языка.
 Грановский, Алексей Михайлович (настоящие имя и фамилия — Абрам Михайлович Азарх; 1890—1937) — советский театральный режиссёр.
 Ингстер, Борис (Борис Моисеевич Азарх; 1903—1978) — американский кинорежиссёр и сценарист, брат А. М. Азарха.

Двойная фамилия
 Азарх-Грановская, Александра Вениаминовна (1892—1980) — советская актриса, режиссёр и театральный педагог, жена А. М. Азарха.
 Азарх-Опалова, Евгения Эммануиловна (1900—1985) — советская актриса театра и кино, двоюродная сестра А. М. Азарха.

Азархин 
 Азархин, Родион Михайлович (1931—2007) — советский контрабасист.